Malinconia – emozione 
 Malinconia – dipinto di Francesco Hayez
 Malinconia – serie di tele e xilografie di Edvard Munch 
 Malinconia/La strada – 45 giri di Riccardo Fogli
 Malinconia - singolo  di Luca Carboni del 2006

Pagine correlate 
Melancholia